

Блейклі — місто, штат Джорджія
 Блейклі — місто, штат Пенсільванія

Інше 
 Сара Блейклі — американська підприємиця, мільярдерка.